Георгий Иванович Шевич:
 Шевич, Георгий Иванович (1746—1805) — генерал от кавалерии, шеф Сумского гусарского полка.
 Шевич, Георгий (Егор) Иванович (1808—1849) — полковник, командир Гусарского Е. И. В. великой княгини Ольги Николаевны полка .
 Шевич, Георгий Иванович (1871—1966) — русский генерал, командир лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка.